Clarksville (Arkansas)
 Clarksville (Indiana)
 Clarksville (Iowa)
 Clarksville (Michigan)
 Clarksville (Missouri)
 Clarksville (Ohio)
 Clarksville (Pensilvânia)
 Clarksville (Tennessee)
 Clarksville (Texas)
 Clarksville (Virgínia)

Desambiguações de topônimos